Петр Корда је други пут освојио турнир. У финалу је победио Фабриса Сантора резултатом 6:0, 6:3.

Носиоци 

  Грег Руседски (четвртфинале)
  Серђи Бругера (прво коло)
 ' Петр Корда (победник)
  Горан Иванишевић (полуфинале)

 Тим Хенман ''(четвртфинале) 
 Магнус Ларсон ''(друго коло) 
 Андреј Медведев ''(полуфинале) 
 Фабрис Санторо ''(финалиста)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 1998.

Отворено првенство Катара у тенису 1998.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно